Список лучших альбомов США 2018 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2018 год.

Список 2018 года (Billboard Year End Charts)

См. также 

 Лучшие синглы США 2018 года по версии Billboard

Примечания 

Чарты Billboard 2018 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)